Park Ju-Sung (Ginhae, 20 de fevereiro de 1984) é um futebolista profissional sul-coreano, defensor, milita no Vegalta Sendai.

Ligações externas 
 FIFA
 J. League (#27)
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Norte
Futebolistas do Suwon Samsung Bluewings
Futebolistas do Vegalta Sendai
Futebolistas do Gyeongnam FC
Futebolistas do Beijing Renhe Football Club
Futebolistas do Daejeon Hana Citizen FC
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol